Стригунков, Роман Васильевич (8 сентября 1983 года, СССР, РСФСР, Белгородская область, Белгород) — российский политический и общественный деятель, организатор Русского марша в Белгороде, координатор Русского легиона Евромайдана. Выступает за создание Белгородской народной республики и присоединение её к Украине.

Биография 
Роман Васильевич Стригунков родился 8 сентября 1983 года в городе Белгород. С 2001 по 2003 год служил срочную службу в  1 отдельной стрелковой бригаде охраны генерального штаба ВС РФ (г. Москва). Демобилизовался в звании Старший сержант. В 2005-2010 гг. вместе с Земфирой, Надеждой Толоконниковой, Петром Верзиловым (участник арт-группы «Война») учился на кафедре социальной философии МГУ им. Ломоносова. С 2008 по 2011 работал аналитиком спама и антивируса в компании Mail.ru Group (VK).

Политическая деятельность 
Политическую карьеру начал в 2000 году, посещая мероприятиях Евразийского Союза Молодежи и Народно-демократического союза молодежи. Роман Васильевич одновременно создал и возглавлял в Белгороде РНСД (Русское национал-социалистическое движение) и отделение НДСМ.

С принимал активное участие в протестном движении 2011-2012 гг. Участник акций протеста на Болотной и на ак. Сахарова в Москве. Руководитель белгородского регионального отделения партии «Новая сила» и лидер "Национал-социалистического движения.
Организатор ряда политических акций в Белгороде 2011-13 гг. — «Хватит кормить Москву», «Против 282 статьи и репрессий», «Памяти Тамбовского восстания и жертв политических репрессий», «Переименование памятника «Героев Гражданской войны» в «Памяти жертв Гражданской войны»». Многолетний организатор проведения «Русского марша» в Белгороде, а также маршей УПА в 2012-2013 гг. в Харькове и Полтаве. В Украине сотрудничал с партией Братством, Украинским национальным союзом и ВО Свобода.

С 2 декабря 2013 года активно участвовал в событиях украинской революции в составе самообороны Евромайдана, в том числе в уличных боях с спецподразделением МВД Украины «Беркут». Возглавил созданный из граждан Российской федерации Русский легион. В январе 2014 года на Майдане Независимости в Киеве была установлена палатка Русского легиона Евромайдана в которой был создан штаб и пресс-центр в котором Стригунков провозгласил начало непримиримой «борьбы с Путиным и имперскими амбициями России». На пресс-конференции состоявшейся после этого Стригунков заявил:

 «русофобии в этническом смысле нет, но есть ненависть к москальству и совку.  Это начало конца. Начала конца путинского режима. Именно сейчас мы должны быть здесь, чтобы вершить свою историческую судьбу! Историческая судьба России решается здесь и сейчас!»

Уголовное преследование 
Объявлен в федеральный и международный розыск решением Басманного суда г. Москвы по ст. 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней, за участие в деятельности запрещённой в РФ партии «Правый сектор». В квартире Стригункова был проведен обыск, изъяты все личные вещи, документы, компьютер. Обыск проводило Центральное управление Центра противодействия экстремизму. В 2017 г. ДМС Украины предоставила статус «Лица с дополнительной защитой».

Фильмография 
Роман Стригунков вместе с Олегом Голтвянским, Олегом Тягнибоком, Андреем Билецким, Игорем Гаркавенко, Олегом Однороженко и многими другими политическими деятелями Украины принял участие в съемках документального фильма Юрия Горского «Украина. Майдан. Перемога».

Примечания

Литература 
 
Русские националисты
Неонацисты России
Блогеры России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Деятели протестного движения в России (2011—2013)
Политики по алфавиту
Общественные деятели России
Русские националисты
Участники Евромайдана
Персоналии:Расизм в России